Гаагский договор () — договор, подписанный 9 декабря 1625 года в Гааге Данией с одной стороны, и Англией и Соединёнными провинциями — с другой.

Предыстория 
Летом 1625 года датский король Кристиан IV двинул свои войска на защиту германских протестантов. Однако формального объявления войны между королём и императором не было, и Тилли запросил у Кристиана объяснений относительно его намерений. Кристиан ответил, что он, как президент Нижнесаксонского округа Священной Римской империи, счёл необходимым принять меры для усиления обороны. Поэтому армии остались на местах, а датский король стал пытаться скрепить альянс своих союзников.

Договор 
В декабре 1625 года датский король подписал в Гааге договор с Англией и Соединёнными провинциями, надеясь, что те предоставят ему войска и деньги.

Итоги и последствия 
Английский и голландский парламенты уже снабдили деньгам Мансфельда в 1624 году и Христиана Брауншвейгского — в 1625 году. Теперь они решили, что датскому королю будет достаточно послать небольшое войско из насильно завербованных рекрутов под началом полковника Моргана. Это было совсем не то, чего он ждал.

Литература 
 С. В. Веджвуд «Тридцатилетняя война» — Москва: «АСТ», 2012. ISBN 978-5-17-075923-1

Тридцатилетняя война
Международные договоры XVII века
Международные договоры Дании
Международные договоры Англии
Международные договоры Нидерландов
1625 год в политике
Декабрь 1625 года
История Гааги